Barbara Dennerlein (1964) – organista e musicista jazz tedesca
 Costantino Dennerlein, noto anche come Bubi Dennerlein (1932) – ex nuotatore, pallanuotista, allenatore di pallanuoto e nuoto italiano
 Fritz Dennerlein, propr. Federico Dennerlein (1936-1992) – pallanuotista, nuotatore e allenatore di pallanuoto italiano